Miejscowości w Polsce:
 Cicibór Duży
 Cicibór Mały
Inne:
 Cicibór (klub)